Cacongo (município) — município de Angola
 Reino de Cacongo — antigo reino de Angola
 Tringa totanus — ave da família dos escolopacídeos, vulgarmente conhecida por Cacongo
 Visconde de Cacongo ou João José Rodrigues Leitão
 Cacongos — grupo étnico das margens do rio Zaire, em Angola

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de biologia